Habillement
 chaussette : manchon de tissus ajusté, borgne pour le bout du pied, recouvrant le bas de la jambe.
 chaussette à orteils ou chaussette-gant ou chaussette à doigts : type de chaussette dont la pointe est divisée pour que les orteils soient chacun enveloppés séparément.
 chaussettes dans des sandales : façon contestée de s'habiller.
 chaussette de contention : dispositif élastique permettant de limiter la formation d’œdèmes en comprimant le réseau veineux superficiel des membres inférieurs.
 chaussette russe : bande de toile qui enveloppe le pied et la cheville.

 Culture
 Les Chaussettes noires : groupe de rock français des années 1960.
 Chaussettes noires Party : second et dernier album studio enregistré par les Chaussettes noires et sorti en 1963.
 Chaussette surprise : film français réalisé par Jean-François Davy et sorti en 1978.
 au théâtre un tarif à la chaussette est un mode de paiement où chaque spectateur dépose la somme qu'il souhaite dans une chaussette qui circule au sein du public.

 Divers
 chaussette à neige : enveloppe antidérapante ajoutée autour d'un pneumatique pour améliorer l'adhérence d'un véhicule sur des sols enneigés.
 chaussette de Noël : chaussette (ou bas) décorative suspendue pendant la nuit de Noël et dans laquelle sont déposés de petits cadeaux.
 chaussette : dans le domaine du nucléaire, tube fermé à une extrémité destiné à renfermer les barres de commande, les dispositifs expérimentaux ou autres éléments à introduire dans un réacteur nucléaire.
 chaussette : tube de tissu permettant l'évacuation de personnes coincées dans un immeuble lorsqu'un incendie rend les escaliers ou ascenseurs impraticables.
 jus de chaussette : expression familière pour désigner un mauvais café.